Рысья — название населённых пунктов в России:
 Рысья — деревня в Котласском районе Архангельской области.
 Рысья — деревня в Мамско-Чуйском районе Иркутской области, упразднена в 2019 г.